Завойський Євген Костянтинович (28 серпня 1907 — 9 жовтня 1976) — радянський фізик-експериментатор, лауреат Ленінської премії.